Friedrich Fehrmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Fehrmann (Jurist) (1886–1965), deutscher Jurist
 Friedrich Fehrmann (Polizeipräsident) (1920–2015), deutscher Verwaltungsjurist und Polizeipräsident